Кунсулу Дальтоновна Закарья (қаз. Күнсұлу Дальтонқызы Закария) (2 июля 1967) — видный казахстанский ученый в области биологической безопасности. Генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm», доктор биологических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, действительный член Академии Естественных наук, Член-корреспондент Российской Академии естествознания. 

Разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19. Разработчик технологии производства инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19. 

Член Национального курултая. 

Член Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан. 

Член Политического совета партии «АМАНАТ". 

Победитель номинации "Патриот года - 2022».

Почетный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби. Член совета директоров Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Главный редактор научного журнала «Биобезопасность и биотехнология».

Заслуженный изобретатель Республики Казахстан.

Председатель Комитета по беспристрастности АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НацЭкС). 

Сертифицированный аудитор по международным стандартам: ISO 19011:2002 – экологический менеджмент; ISO 15189:2007 – медицинский менеджмент; ISO 9001:2000 – менеджмент качества; OHSAS 18001:2007 – менеджмент профессиональной безопасности и здоровья. Национальный технический эксперт по международному стандарту ИСО 15189-2007 «Лаборатории медицинские. Специфические требования к качеству и компетенции». Член Экспертного совета и технический эксперт АО «Национальное агентство по технологическому развитию».

Биография 
Родилась 2 июля 1967 года в рабочем поселке Карсакпай Улытауского района Карагандинской области. 

В 1995 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук (Алматы), в 2002 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора биологических наук (Москва). Обучение в Международном Венецианском университете, курс “Sustainable Development – Устойчивое развитие” (Италия). Стажировка в компании K-Water “Hydro-infra Development & Management – Развитие и управление биологическими ресурсами и водной инфраструктурой” (Южная Корея).

Отец: Калиев Дальтон Закарьевич (1934-2015), выпускник Казахского горно-металлургического института г. Алматы, инженер-металлург по цветным и благородным металлам (1952-1957), главный инженер Карсакпайского металлургического завода, главный технический инспектор промышленности Актюбинской области. 

Мать: Игликова Жансулу Абу-Талиповна (1937 г.р.), окончила биолого-химический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.Букетова, Заслуженный учитель Казахстана, педагогический стаж более 50 лет.

Дед: Калиев Закарья Калиевич (Қалиұлы Закария) (1900-1936), окончил Ленинградский институт народного хозяйства, экономист хлебного дела (1925-1931), руководитель группы промышленности КазНаркомСнаба (1931-1933), участвовал в борьбе с голодом.

Дед: Игликов Абу-Талип (1889-1950), окончил Уральский педагогический институт, учитель, ветеран Великой Отечественной войны.

Трудовая деятельность 
• 1989-2003 Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. М. Оспанова. Должности: ассистент, доцент, председатель Совета молодых ученых, заведующий патентным отделом, заведующий кафедрой естественных наук.

• 2003-2006 профессор, заведующий кафедрами и управлениями науки и международных связей в ЗКАТУ имени Жангир хана, АРГУ им. К. Жубанова, МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави.

• 2006-2008 работала в Центральном аппарате Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

• 2008-2013 директор департамента науки РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК.

• 2013-2018 заместитель генерального директора РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН РК.

• 2018-2022 генеральный директор РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МЗ РК.

• с 16.08.2022 генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» МЗ РК.

Научная деятельность 

Автор более 230 научных публикаций, 8 научно-методических пособий, 5 монографий, 32 патентов на изобретение, из них 2 международных патента, 10 нормативно-технических документов по производству профилактических и диагностических препаратов. Главный редактор научного журнала «Биобезопасность и биотехнология».

Разработчик казахстанской инактивированной вакцины от коронавируса COVID-19 QazCovid-in (QazVac). Разработчик технологии производства инактивированной вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции COVID-19. Под руководством ученого были разработаны живая, субъединичная и две рекомбинантные вакцины против коронавирусной инфекции.

Осуществляла руководство, координацию, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта. Научный руководитель 3 научно-технических программ в области биологической безопасности. Соруководитель научно-технической программы «Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19». Победитель двух конкурсов Всемирного банка по программам коммерциализации технологий.

Основные результаты их исследований были опубликованы в виде научных статей в высокорейтинговых международных журналах, таких как EClinicalMedicine от Lancet, Frontiers in Microbiology, Infectious Diseases of Poverty, Veterinary Microbiology, Tropical Animal Health and Production, Plant Protection Science и другие.

• Основные научные работы

1.	Zakarya K., Kutumbetov L., Orynbayev M., Abduraimov Y., Sultankulova K., Kassenov M., Sarsenbayeva1 G., Kulmagambetov I., Davlyatshin T., Stukova M., Khairullin B.Safety and immunogenicity of a QazCovid-in® inactivated whole-virion vaccine against COVID-19 in healthy adults: a single-centre, randomised, single-blind, placebo-controlled phase 1 and an open-label phase 2 clinical trials with a 6 months follow-up in Kazakhstan.
EClinicalMedicine 00 (2021) 101078 https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101078(Published by the LANCET).

2.	Zhugunissov K., Zakarya K.,Khairullin B., Orynbayev M.,Abduraimov Y.,Kassenov M.,Sultankulova K.,Kerimbayev A.,Nurabayev S.,Myrzhakhmetova B.,Nakhanov A.,Nurpeisova A.,Cherviyakova O.,Assanzhanova N., Burashev Y.,Mambetaliev M.,Azanbekova M.,Kopeyev S.,Kozhabergenov N. Isabek A.,Kutumbetov L.Development of the inactivated qazcovid-in vaccine: protective efficacy of the vaccine in syrian hamsters. Front. Microbiol. 12:720437. doi: 10.3389/fmicb.2021.720437.

3.	Bugybayeva D., Kydyrbayev Zh., Zinina N., Assanzhanova N., Yespembetov B., Kozhamkulov Y., Zakarya K., Ryskeldinova Sh., TabynovK.A new candidate vaccine for human brucellosis based on infuenza viral vectors: a preliminary investigation for the development of an immunization schedule in a guinea pig model. Infectious Diseases of Poverty. 2021. Vol.10. P.1-10.

4.	A., Yskakova G., Maulenbay A., Zakarya K., Rsaliyev Sh.Virulence and race structure of Pucciniagraminisf.sp. triticiin Kazakhstan. Plant Protection Science. 2020. Vol. 56 (4). P. 275—284.
5.	Zhugunissov K., Bulatov Ye., Orynbayev M., Kutumbetov L., Abduraimov Ye., Shaiyakhmetov Ye., Taranov D., Amanova, Mambetaliev Zh.M., AbsatovaZh., Azanbekova M., Khairullin B., Zakarya K., Tuppurainen E.Goatpox virus (G20-LKV) vaccine strain elicits a protective response in cattle against lumpy skin disease at challenge with lumpy skin disease virulent field strain in a comparative study. Veterinary Microbiology. 2020. Vol.245. doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108695.

6.	Issabek A., Burashev Ye., Chervyakova O., Orynbayev M., Kydyrbayev Zh., Kassenov M., Zakarya K., Sultankulova K.Complete Genome Sequence of the Highly Pathogenic Strain A/Domestic Goose/Pavlodar/1/05 (H5N1) of the Avian Influenza Virus, Isolated in Kazakhstan in 2005. Microbiology Resource Announcements. 2020. Vol. 9(10). DOI: 10.1128/MRA.00109-20.

7.	Orynbayev M.B., Nissanova R.K., Khairullin B.M., Issimov A., Zakarya K.D., Sultankulova K.T., Kutumbetov L.B., Tulendibayev A.B., Myrzakhmetova B.Sh., Burashev E.D., Nurabayev S.S., Chervyakova O.V., Nakhanov A.K., Kock R.A.Lumpy skin disease in Kazakhstan. Tropical Animal Health and Production. 2021. Vol.53(166). P.2-7.

8.	Orynbayev M.B.,Nissanova R.K., Argimbayeva T.U., Zakarya K.D., Myrzakhmetova B.S., Melisbek A.M., Barmak S.M., Issabek A.U., Nakhanov A.K.,Shevtsov A., Kozhabergenov N.S., Sultankulova K.T.Genomic sequence of the new attenuated vaccine strain Neethling-RIBSP of the lumpy skin disease virus. Microbiology Resource Announcements. 2020. Vol. 9(26). DOI: 10.1128/MRA.00318-20.

Основные патенты

1.	Кутумбетов Л. Б., Орынбаев М. Б., Закарья К. Д., Керимбаев А. А., Жугунисов К. Д., Султанкулова К. Т., Мырзахметова Б. Ш., Наханов А. К., Касенов М. М., Абдураимов Е. О., Хайруллин Б. М., Копеев С. К. Штамм «SARS-CoV-/KZ_Almaty/04.2020» вируса коронавирусной инфекции COVID-19, используемый для приготовления средств специфической профилактики, лабораторной диагностики и оценки эффективности биологической защиты вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. Номер патента: №.34762 от 08.12.2020.

2.	Кутумбетов Л. Б.,Керимбаев А. А.,Мырзахметова Б. Ш., Орынбаев М. Б.,Закарья К.,Жугунисов К. Д.,Султанкулова К. Т.,Касенов М. М.,Абдураимов Е. О.,Хайруллин Б. М.,Нурабаев С. Ш.,Наханов А. К.,Аттенуированный штамм «SARS-CoV-2/НИИПББ-2021» вируса коронавирусной инфекции COVID-19, используемый для приготовления средств специфической профилактики и лабораторной диагностики болезни. № 35175. 02.07.2021.

3.	Наханов А. К.,Червякова О. В.,Тайлакова Э. Т.,Исабек А. У.,Султанкулова К. Т.,Орынбаев М. Б.,Закарья К. Д.,Кутумбетов Л. Б.,Теребай А. А.,Касенов М. М. Способ получения субъединичной вакцины для профилактики COVID-19. № 35227 от 06.08.2021.

4.	Червякова О. В.,Исабек А. У.,Тайлакова Э. Т.,Садикалиева С. О.,Мухами Н. Н.,Султанкулова К. Т.,Орынбаев М. Б.,Закарья К.Рекомбинантные плазмидные ДНК pET/RBD, pET/N, обеспечивающие синтез рекомбинантных белков RBD (рецептор связывающего домена S белка), N (нуклеокапсид-ного белка) коронавируса SARS-CoV-2, штаммы бактерий Escherichia coli ER2566 — продуценты рекомбинантных корона-вирусных белков RBD, N, и рекомбинантные белки RBD (рецептор связываю-щий домен S белка), N (нуклеокапсидный белок) коронавируса SARS-CoV-2 для разработки диагно-стических тест-систем и субъединичных вакцин против новой корона-вирусной инфекции- COVID-19. № 35233 от 13.08.2021.

5.	Червякова О. В., Султанкулова К. Т., Тайлакова Э. Т., Садикалиева С. О., Кожабергенов Н. С., Шораева К. А., Орынбаев М. Б., Закарья К. Д. Тест-систем для обнаружения и дифференциации вируса гриппа А подтипов Н5 и Н7 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). KZ5381-U. 18.09.2020.

Награды и звания 
 Доктор биологических наук (2002)
 Профессор
 Академик
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии науки в Казахстане» (2017)
 Медаль «Народная благодарность» (Казахстан) (2020)
 Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан К. Токаева (2020)
 Лучший инженер года (2020)
 Нагрудный знак «За вклад в развитие здравоохранения» (2021)
 Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби (2021)
 Победитель Национального конкурса «30 жыл 30 есім» (2021)
 Нагрудный знак «За вклад в развитие Жамбылской области» (2021)
 Победитель номинации "Патриот года - 2022»
 Заслуженный изобретатель Республики Казахстан (2022)

Ссылки 
 https://www.akorda.kz/ru/kommentariy-k-ukazu-prezidenta-respubliki-kazahstan-ot-6-dekabrya-2021-goda-709-o-prisuzhdenii-premii-2021-goda-v-oblasti-nauki-i-tehniki-imeni-al-farabi-1111537
 https://www.kaznu.kz/RU/24485/page/
 https://www.biosafety.kz/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%B1%D0%B1/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
 https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/glava-gosudarstva-prinyal-generalnogo-direktora-nauchno-issledovatelskogo-instituta-problem-biologicheskoi-bezopasnosti-kunsulu-zakaryu
 https://vestnik.astu.org/ru/nauka/author/60672/view
 https://bilimdinews.kz/?p=136724
 https://www.kazpatent.kz/ru/content/poleznaya-model-15042022
8. https://forbes.kz/announce/163

9. https://qazaqstan.tv/news/149155/

10. https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/activities/12386?lang=ru

11. https://strategy2050.kz/ru/news/nauka-kazakhstana-za-gody-nezavisimosti/

12. https://www.akorda.kz/ru/o-sozdanii-nacionalnogo-kurultaya-pri-prezidente-respubliki-kazahstan-i-priznanii-utrativshimi-silu-nekotoryh-ukazov-prezidenta-respubliki-kazahstan-145619 

13. https://kazpravda.kz/n/pobediteley-nominatsii-patriot-goda-nagradili-v-nur-sultane/ 

14. https://kazpatent.kz/ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-po-prisuzhdeniyu-zvaniya-zasluzhennyy-izobretatel-respubliki-1  

 

__ИНДЕКС__